St. Matthew’s Church ist der Name folgender Objekte:

Im National Register of Historic Places (NHRP) gelistet:
 St. Matthew’s Church (Maryland), ID-Nr. 72001481
 St. Matthew’s Church (Rhode Island), ID-Nr. 79000008
 St. Matthew’s Church (Virginia), ID-Nr. 03001429

Auf der Kanalinsel Jersey der Name einer Glaskirche:
 St. Matthew’s Church (Jersey)

Siehe auch:
 St. Matthew’s Episcopal Church